Аба́шев:

 Абашев Володимир Васильович (1954) — російський літературознавець, доктор філологічних наук (2000).
 Абашев Володимир Володимирович — російський актор, народний артист Російської Федерації (1997).
 Абашев Дмитро Миколайович (1829 — 1880) — хімік, агроном, професор Новоросійського університету, син Миколи Абашева.
 Абашев Микола Іванович (1802 — 1860-і) — смоленський поміщик, автор сільськогосподарських публікацій, батько Дмитра Абашева.

Російські прізвища тюркського походження